Noordwijk est le nom de plusieurs localités des Pays-Bas :
 Noordwijk, village de la commune de Westerkwartier en Groningue ;
 Noordwijk, commune de la Hollande-Méridionale.

Homonymie de toponyme